Het ATP-toernooi van Båstad 1999 (met de officiële naam Investor Swedish Open 1999) werd van 5 tot en met 11 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Båstad
ATP-toernooi van Båstad